Färnebo socken kan syfta på:

 Färnebo socken, en socken i Värmland
 Västerfärnebo socken, en socken i Västmanland
 Österfärnebo socken, en socken i Gästrikland